Кусаган-Кюель — топоним в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Кусаган-Кюель — озеро, координаты 62°57’с. ш. 130°53’в. д..
 Кусаган-Кюель — озеро, координаты 67°59’с. ш. 134°10’в. д..
 Кусаган-Кюель — озеро, координаты 61°28’с. ш. 131°45’в. д..
 Кусаган-Кюель — озеро, координаты 62°19’с. ш. 132°38’в. д..
 Кусаган-Кюель — озеро, координаты 62°53’с. ш. 130°49’в. д..
 Кусаган-Кюель — озеро, координаты 62°43’с. ш. 130°11’в. д..
 Кусаган-Кюель — урочище, координаты 63°48’с. ш. 120°30’в. д..
 Кусаган-Кюель — озеро, координаты 68°59’с. ш. 146°13’в. д..
 Кусаган-Кюель — озеро, координаты 62°35’с. ш. 130°24’в. д..
 Кусаган-Кюель — озеро, координаты 67°45’с. ш. 143°44’в. д..
 Кусаган-Кюель — озеро, координаты 63°07’с. ш. 130°52’в. д..

Примечания